Boston Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boston Hill (Colorado)
 Boston Hill (Wayne County, Kentucky)
 Boston Hill (Whitley County, Kentucky)
 Boston Hill (Essex County, Massachusetts)
 Boston Hill (Worcester County, Massachusetts)
 Boston Hill (New Hampshire)
 Boston Hill (New Mexico)
 Boston Hill (Ohio)
 Boston Hill (Rhode Island)